DeWitt ist der Familienname folgender Personen:

 Al DeWitt, US-amerikanischer Basketballspieler
 Bryce DeWitt (1923–2004), US-amerikanischer Physiker
 Cécile DeWitt-Morette (1922–2017), französische Physikerin
 Charles DeWitt (1727–1787), US-amerikanischer Politiker
 Doug DeWitt (* 1961), US-amerikanischer Boxer
 Helen DeWitt (* 1957), US-amerikanische Schriftstellerin
 Hugh E. DeWitt (1930–2014), US-amerikanischer Physiker
 Jason DeWitt (* 1983), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jesse R. DeWitt († 2015), US-amerikanischer Bischof

 Lew DeWitt (1938–1990), US-amerikanischer Country-Sänger
 Lincoln DeWitt (* 1967), US-amerikanischer Skeletonpilot
 Nellie Jane DeWitt (1895–1978), US-amerikanische Krankenschwester, Direktorin des US Navy Nurse Corps
 Norman Wentworth DeWitt (1876–1958), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Patrick deWitt (* 1975), kanadischer Schriftsteller
 Rosemarie DeWitt (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 William Henry DeWitt (1827–1896), US-amerikanischer Politiker

DeWitt steht weiter für:
 DeWitt (Uhrenhersteller), Schweizer Uhrenhersteller
 DeWitt-Nunatak, Nunatak (aus dem Eis herausragender Fels) im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Mount DeWitt, Berg im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 DeWitt (Arkansas), im Arkansas County
 DeWitt (Illinois), im DeWitt County
 DeWitt (Iowa), im Clinton County 
 DeWitt (Michigan), im Clinton County
 DeWitt (New York), im Onondaga County 
 DeWitt (Virginia), im Dinwiddie County 

im NRHP gelistete Objekte:
 DeWitt Commercial Historic District, in DeWitt, Arkansas, ID-Nr. 10000213
 DeWitt Flour Mills and King Iron Bridge, in DeWitt, Nebraska, ID-Nr. 78001699
 DeWitt Post Office, in DeWitt, Arkansas, ID-Nr. 98000915
 Dewitt-Harman Archeological Site, in Cedar Rapids, Iowa, ID-Nr. 00001077
 DeWitt-Seitz Building, in Duluth, Minnesota, ID-Nr. 85001999

Siehe auch:
 DeWitt Clinton (Lokomotive)
 DeWitt County
 de Wit
 De Witt
 Devitt